Рубашкино () — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

География 
Посёлок расположен на левом берегу реки под названием Крынка.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Красный Луч, Артёмовка (выше по течению Крынки)

СЗ: Сеятель, Великое Мешково, Овощное (выше по течению Крынки)

СВ: Кринички

З: — 

В: — 

ЮЗ: Карпово-Надеждинка (ниже по течению Крынки), Новоамвросиевское, город Амвросиевка

ЮВ: Житенко

Ю: Белояровка, Нижнекрынское (все ниже по течению Крынки)

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 54 человека.

Общая информация 
Почтовый индекс — 87340. Телефонный код — 6259. Код КОАТУУ — 1420681006.

Местный совет 
87340, Донецкая область, Амвросиевский район, с. Артемовка, ул.Шевченко, 45, 39-4-18

Примечания

Ссылки 
 Рубашкино на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Амвросиевского района